Складина:
 Складина — то же, что складка
 Складина (Склайн) — пещера в Бельгии на реке Мёз, известная находкой неандертальца